Stutögat kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stutögat (Laxarby socken, Dalsland, 655862-129938), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stutögat (Laxarby socken, Dalsland, 656451-129735), sjö i Bengtsfors kommun, 
Stutögat (Rölanda socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stutögat, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Södra Stutögat, sjö i Eda kommun,  (3,3 ha)

Se även
Oxögat

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn